Perewalowo (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:

 Perewalowo (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (bis 1938 Muldszen, Muldschen, 1938–1946 Mulden, Kreis Gerdauen, Ostpreußen)
 Perewalowo in der Oblast Kaliningrad (bis 1946 Schwönau, Kreis Friedland/Bartenstein, Ostpreußen) [der Ort existiert nicht mehr]
 Perewalowo (Kirow), Dorf in der Oblast Kirow
 Perewalowo (Kurgan), Dorf in der Oblast Kurgan
 Perewalowo (Tjumen), Dorf in der Oblast Tjumen